Монь Анатолій (псевдо: «Гамалія», «Дяченко»; 1920—1945) — український військовик.
 Лонжвіль-сюр-Монь, Лонжві́ль-сюр-Монь (фр. Longeville-sur-Mogne) — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Об.